Sezon 1969 był 39. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
18 goli:
 Hannu Lamberg (KPV Kokkola)
 Pekka Talaslahti (HJK Helsinki)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1969 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii